Nešto što ḱe ostane (Algo Que Permanecerá), é uma música interpretada pelo grupo Next Time, representando a Macedónia no Festival Eurovisão da Canção 2009. A música disputou um lugar na Grande Final do Festival participando na 1ª Semi-Final, não conseguindo o apuramento.

Canções do Festival Eurovisão da Canção